Ahmose-Sitamun, een prinses in de vroege jaren van de 18e Dynastie van Egypte, dochter van Ahmose-Nefertari
Sitamun, een koningin in het midden van de 18e Dynastie van Egypte, dochter van Tiye